Сен-Вюльба́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Ланьё. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01390.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-востоку от Парижа, в 36 км восточнее Лиона, в 45 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

На востоке коммуны протекает река Рона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 957 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 620 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 446 были экономически активными, 174 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 77,4 %). Из 446 активных жителей работали 406 человек (226 мужчин и 180 женщин), безработных было 40 (13 мужчин и 27 женщин). Среди 174 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 97 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Марсийё (XI век). Исторический памятник с 1944 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн